Casa del Fascio – edificio sede del PNF nel Ventennio fascista
 Casa del Fascio – edificio di Asciano
 Casa del Fascio – edificio di Bolzano
 Casa del Fascio – edificio di Caravaggio
 Casa del Fascio – edificio di Castel Goffredo
 Casa del Fascio – edificio di Como progettato da Giuseppe Terragni
 Casa del Fascio – edificio di Ferrara
 Casa del Fascio – edificio di Firenze
 Casa del Fascio – edificio di Grosseto
 Casa del Fascio – edificio di Lazise
 Casa del Fascio – edificio di Legnano
 Casa del Fascio – edificio di Lissone progettato da Giuseppe Terragni
 Casa del Fascio – edificio di Messina
 Casa dei Fasci – edificio di Milano
 Casa del Fascio  – edificio di Mirandola
 Casa del Fascio – edificio di Pescia
 Palazzo del Fascio – edificio di Potenza
 Casa del Fascio – edificio di Prato
 Casa del Fascio – edificio di Reggio Calabria
 Casa del Fascio – edificio di Schio
 Casa del Fascio – edificio di Taranto
 Casa del Fascio – edificio di Trento
 Casa del Fascio – edificio di Trieste